Jantos ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Jantos (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Lucia Jantos (* 1984), deutsche Synchronsprecherin und Kunstmalerin